Аносово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Аносово — село в Шимановском районе Амурской области.
 Аносово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Аносово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Аносово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Аносово — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Аносово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Аносово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Аносово — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Аносово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Аносово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Аносово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Аносово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Аносово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Аносово — упразднённая в 1996 году деревня (ранее село) в Знаменском районе Тамбовской области.

Железнодорожный пункт 
 Аносово — станция Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Аносов
 Улица Аносова